Hammel kan som auktorsförkortning betyda:

 Barry Hammel
 Barry Edward Hammel

Robotskapade auktorsförkortningar